

Чехія 
 Прага — місто, столиця Чехії
 Прага — з 1907 року чеський виробник автомобілів, мотоциклів, автобусів, літаків, танків.
 Прага — летовище імені Вацлава Гавела (празький аеропорт)
 Прага 6 — район міста Праги.

Польща 

 Прага — район міста Варшави.

Україна 

 «Прага» — ресторан на ВДНГ. Збудований у 1952—1956 як ресторан «Лебідь». У 1959 перебудований у чеському стилі. У 1989 закритий, реконструкція 2009—2011. Відомий озером з лебедями.

Примітки

Див. також 
 Прага в мистецтві
 Празька вулиця
 Празька школа
 Празький лінгвістичний гурток
 Празький мир
 Празький торт